Rassemblement National (België) (1959-1961), politieke partij in België
 Rassemblement national (Frankrijk), voorheen Front National, politieke partij in Frankrijk

Zie ook 

 Rassemblement National Démocratique (1997), politieke partij in Algerije
 Rassemblement national populaire (1941–1944), politieke partij in Frankrijk